Myrmecridium är ett släkte av svampar. Myrmecridium ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myrmecridium